Борислав Георгиев може да се отнася за:

 Борислав Георгиев (1928 – 2003), български музиколог
 Борислав Георгиев (р. 1958), български езиковед, семиотик и публицист, преподавател по съвременен български език в Нов български университет
 Борислав Георгиев (? – ?), български преводач от старогръцки език